Hot Dance Club Songs (tidigare känd som Club Play Singles Hot Dance Club Play och Hot Dance/Disco) är en lista som generas av den amerikanska tidningen Billboard. Listan uppdateras veckovis och innehåller de låtar som är populärast på de amerikanska nattklubbarna.

Externa länkar
Hot Dance Club Songs chart — Aktuell lista

Billboardlistor
Disco i USA